

Architettura 
 Tempio di Dendera – uno dei templi meglio conservati di tutto l'Egitto, a sud-est della località di Dendera

Astronomia 
 Cratere Dendera – cratere sulla superficie di Ganimede

Geografia 
 Dendera – località sulla riva occidentale del Nilo a circa 4 km a nord di Qena in Egitto
 Dendera – altura in Etiopia

Altro 
 Lampade di Dendera – bassorilievi con geroglifici nel tempio di Hathor a Dendera
 Tempio di Dendera – dipinto del pittore britannico David Roberts
 Zodiaco di Dendera – bassorilievo egizio proveniente dal soffitto del pronao di una cappella dedicata a Osiride nel tempio di Hathor a Dendera